Кеэма () — топоним Эстонии:
 Кеэма — озеро в волости Выру;
 Кеэма — деревня в волости Выру;
 Кеэма — группа озёр в уезде Вырумаа;
 Кеэма — одно из названий населённого пункта Перве в волости Антсла.